Бла́ха (Blaha):

 Блаха, Джон Элмер (род. 1942) — полковник ВВС США, астронавт НАСА
 Блаха, Луиза (1850—1926) — венгерская актриса
 площадь Луизы Блахи — площадь в Будапеште
 Блаха Луйза тер — станция 2-й линии Будапештского метрополитена на площади Луизы Блахи